Register kan syfta på:

 Register (bok) – en del i mer omfattande publikationer (främst böcker) där nyckelord listas i alfabetisk ordning tillsammans med en sidhänvisning för att underlätta sökandet i publikationen
 Register (sång) – ett begrepp inom vokalmusik
 Register (omfång) – en musikterm för en sångrösts omfång
 Register – ett speltekniskt eller klangligt variationsmedel i en piporgel, se registerandrag
 Register (lingvistik) – en lingvistisk term som betecknar ett slags varietet med särskilda användningsområden i många språk
 Processorregister – en liten mängd mycket snabbt datorminne
 Instruktionsregister –  hjärnan i en processor
 Förstaradsregister – registreringsprincip för visor utan titel
 Kortregister – ett register på kort, se kartotek

Se även
 Registrator
 Diarieföring i Sverige